Turniej rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2015 odbył się na BMO Field w kanadyjskim mieście Toronto w dniach 11–12 lipca 2015 roku.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz drugi, po raz pierwszy natomiast rozegrano turniej kobiet. W turnieju wzięło udział sześć zespołów żeńskich i osiem męskich, łącznie 168 sportowców w dwunastoosobowych drużynach, które wywalczyły prawo do uczestnictwa we wcześniejszych eliminacjach.

Zawody rozegrano na BMO Field w Toronto noszącym podczas igrzysk nazwę Exhibition Stadium. W obydwu turniejach triumf odniosły reprezentacje Kanady – kobiety wysoko wygrywając wszystkie swoje spotkania, mężczyźni natomiast wszystkie trzy mecze w fazie pucharowej wygrywając dzięki punktom zdobytym już po końcowej syrenie.

Po zakończonym turnieju organizatorzy udostępnili statystyki indywidualne i zespołowe

.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Uczestnicy i kwalifikacje 
Jako że dyscypliną tą na terenie Ameryk zarządzają dwa regionalne związki rugby, NACRA i CONSUR, odpowiednio na terenie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, zostały im przyznane po cztery miejsca w turnieju męskim i po trzy w żeńskim. Do zawodów mogły przystąpić jedynie reprezentacje uznawane przez Pan American Sports Organization, których związki rugby są zrzeszone w World Rugby oraz NACRA lub CONSUR.

Pełna obsada zawodów została ustalona w styczniu 2015 roku.

System rozgrywek 
W zawodach męskich startowało osiem reprezentacji podzielonych w pierwszym dniu na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W drugim dniu zawodów odbyła się faza play-off z udziałem wszystkich zespołów, obejmująca ćwierćfinały, półfinały i mecze o poszczególne miejsca. Kobiety natomiast w pierwszej fazie rozegrały spotkania systemem kołowym w ramach jednej sześciozespołowej grupy, następnie czołowa dwójka zmierzyła się w finale, dwie kolejne walczyły o brąz, pozostałe dwie zaś o miejsce piąte. Podział na grupy i ramowy harmonogram rozgrywek opublikowano na początku czerwca 2015 roku, z późniejszymi szczegółami.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio cztery, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.
W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Jedynie mecze finałowe składały się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup + Plate

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Faza grupowa

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Igrzyska Panamerykańskie 2015
Rugby 7 na igrzyskach panamerykańskich
2015 w rugby union
Rugby union w Kanadzie